IIP est un sigle qui peut désigner :
 International Ice Patrol (en français, Patrouille internationale des glaces), un organisme, créé à la suite du naufrage du Titanic, chargé de surveiller la présence d'icebergs dans l'Océan Atlantique Nord et l'Océan Arctique ;
 Investors in People, une certification qualité à destination des entreprises en matière de gestion des ressources humaines.